Le Gipsy Swing Festival est un festival créé en 1993 à Angers (Maine-et-Loire) en France. Il est devenu au fil du temps, le festival international des musiques tsiganes, une référence musicale en France comme en Europe pour découvrir les meilleures formations roms, tsiganes et manouches. La dernière édition s'est déroulée en mai 2014.

Présentation 
Organisé par l'association Gipsy Swing et soutenu par Angers Loire Métropole, ce festival de musiques tsiganes était l'un des plus importants en Europe dans le genre et proposait des spectacles en salles, des concerts de plein-air en accès libre, des animations musicales en café-concerts et des classes de maître (master class).

Si la programmation était dans un premier temps axé autour du jazz manouche, le festival a rapidement accueilli différents styles d'artistes tsiganes ou Gipsy (Flamenco, musiques slaves, russes ou turques).

Le festival international des musiques tsiganes se déroulait en mai, annuellement de 1993 à 2004, puis tous les deux ans de 2006 à 2014. Les concerts et événements artistiques avaient lieu dans plusieurs communes de l'agglomération angevine comme Angers, Beaucouzé, Écouflant, Saint-Barthélemy-d'Anjou ou Villevêque.

Historique 
La ville d'Angers dispose depuis 1983 d'un Centre d'Accueil des Gens du Voyage au lieudit Les Perrins, dans le quartier Verneau. Cet équipement comprend 55 emplacements pour caravane et est alors agréé comme centre social. Dans le cadre de sa mission d'information et de promotion des cultures tsiganes à l'intention des sédentaires, des manifestations culturelles sont régulièrement organisées avec différents partenaires publics : le Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou, le service culturel de la Ville d'Angers et les services du District urbain d'Angers à laquelle appartient l'équipement.

Animateur au Centre d'Accueil des Gens du Voyage, Michel Lefort organise deux soirées musicales de jazz manouche en mai 1993 pour les 10 ans de l'équipement. En plus des partenaires publics déjà cités, plusieurs partenaires privés s'associent à l'événement, sans toutefois le financer : le cinéma Les 400 coups, le magasin FNAC, la librairie Contact. Seule l'association Cinéma Parlant et la revue Jazz Hot amènent une participation financière au modeste budget.

Face au succès des deux soirées musicales, la collectivité et Michel Lefort décident d'un faire un événement annuel à partir de l'édition 1994.

Le District urbain d'Angers qui emploie Michel Lefort n'a pas la compétence juridique de la Culture, il ne peut donc pas être organisateur de spectacle. La commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou peut être organisatrice par le biais de son équipement culturel du Théâtre de l'Hôtel de Ville (THV), mais ne se sent pas la légitimité d'organiser un festival dont les spectacles auront lieu sur tout le territoire de l'agglomération d'Angers. Pour répondre à ce problème juridique, l'association Gipsy Swing est créée en 1998.

À partir de 2015, l'association Gipsy Swing, organisatrice du festival, entre en sommeil. Les archives de l'association et du festival sont alors préservées par le service des Archives d'Angers Loire Métropole (fonds 38 V).

Programmation 
Edition 1993 :

 ROMANE Quartet (France)
 TARAF DE HAÏDOUKS (Roumanie)
 GIPSY KIDS - Jimmy ROSENBERG (Pays-Bas)
 GIPSY REUNION - Nouna SCHMITT, Dorado SCHMITT, Tschavolo SCHMITT, Patrick SAUSSOIS, Hono WINTERSTEIN, Gino REINHARDT (France)

Edition 1994 :

 BASILY Sextet (Pays-Bas)
 ANDO DROM (Hongrie)
 Juan CARMONA Ensemble (France/Espagne)
 Titi WINTERSTEIN Quartet (France)

Edition 1995 :

 Fapy LAFERTIN Quartet (Pays-Bas)
 LOYKO Trio (Russie)
 Raphaël FAYS (France)
 Esma THEODOSIEVSKI Ensemble (Macédoine)
 Bero LANDAUER - CHORDA - HOUDUSSE (France)
 Dorado SCHMITT Quintet (France)

Edition 1996 :

 Tschavolo SCHMITT Trio (France)
 Bireli LAGRENE - Christian ESCOUDE (France)
 NOTE MANOUCHE Quartet - Mandino REINHARDT, Marcel LOEFFLER (France)
 Les frères ERKOSE (Turquie)
 Samson SCHMITT Quartet (France)
 Pedro BACAN et les PININI (Espagne)

Edition 1997 :

 Samson REINHARDT Quartet (France)
 Martin WEISS - SINTI JAZZ Ensemble (Allemagne)
 Patrick SAUSSOIS - ALMA SINTI (France)
 TO MERAKI Ensemble (Grèce)

Edition 1998 :

 MATCHO Trio - Matcho WINTERSTEIN - Gallo WEISS - Tschavo HAAG (France)
 OKAY TEMIZ MAGNETIC BAND & Nedim NALBANTOGLU (Turquie)
 Rodolphe RAFFALI Trio (France)
 Titi WINTERSTEIN Quintet (Allemagne)

Edition 1999 :

 NOTE MANOUCHE Quartet et Tschavolo SCHMITT (France)
 HANS'CHE WEISS - VALI MAYER Duo (Suisse / Allemagne)
 Angelo DEBARRE Quintet (France)
 TEKAMELI (France)
 Samson SCHMITT Trio - Samson SCHMITT, Timbo MERSTEIN, Hono WINTERSTEIN (France)
 Ferus MUSTAFOV Ensemble & ESMA (Macédoine)
 MINOR SWING Quartet - Samy DAUSSAT (France)

Edition 2000 :

 Paquito LORIER Quartet (France)
 Wedeli KÖHLER Quartet (Allemagne)
 ROMANO DROM (Roumanie)
 Noë REINHARDT Trio (France)
 Matcho WINTERSTEIN, Tschavo et Gallo Trio (France)
 Dino MEHRSTEIN Trio (France)
 LE JAZZ ET LA JAVA Trio - J-Y DUBANTON, J-C LAUDAT, G LETAXIN (France)

Edition 2001 :

 Roberto DE BRASOV Quartet (Roumanie)
 Ninine GARCIA Trio (France)
 Zipflo WEINRICH Group (Autriche)
 Yorgui LOEFFLER Trio & Dino MEHRSTEIN (France)
 Juan CARMONA Grupo (France / Espagne)
 Titi DEMETER Quartet (France)
 SWING RENCONTRE - Bero LANDAUER, Mandino REINHARDT, Sébastien REGRENY (France)

Edition 2002 :

 Samson SCHMITT Quartet (France)
 Tschavolo SCHMITT Quartet (France)
 Boulou et Elios FERRE Trio (France)
 René MAILHES - Roger GUERIN Quartet (France)
 Ritary GAGUENETTI Quartet
 GIPSY PROJECT - Biréli LAGRENE, Martin WEISS, Wedeli KÖHLER (France / Allemagne)

Edition 2003 : Hommage à Django REINHARDT

 REINHARDT MEMORY Trio - David REINHARDT, Samy DAUSSAT, Noë REINHARDT (France)
 Dorado SCHMITT Quartet et Samson SCHMITT (France)
 Ninine GARCIA Trio (France)

Edition 2004 :

 Mandino REINHARDT Quintet (France)
 Bero LANDAUER Quartet (France)
 WASO Quartet (Pays-Bas / Belgique)
 REINHARDT'S Quartet (France)
 Paulus SCHAFER GIPSY BAND (Pays-Bas)
 Ninine GARCIA Quartet (France)
 Jony ILIEV Band (Bulgarie)
 Eddy WAELDO Groupe (France)
 LES PIOTTO'S (Pays-Bas)
 BAHTALO Band (Macédoine)

Edition 2006 :

 Harri STOJKA GIPSY SOUL (Autriche)
 AM KETENES SWING (France)
 SOURCE MANOUCHE - Marcel LOEFFLER, Lisa DOBY (France)
 SRE KIDJALES - Steeve LAFFONT (France)
 Mayo HUBERT Trio invite Timbo MEHRSTEIN (France)
 ROMENGO (Hongrie)
 SINTI SWING Trio (France)
 COCO BRIAVAL GIPSY SWING Quintet (France)
 Bero LANDAUER Trio invite Samy DAUSSAT (France)

Edition 2008 :

 Nino JOSELE (Espagne)
 SONNEKAI (Pays-Bas)
 Bero LANDAUER trio invite Samy DAUSSAT (France)
 Martin WEISS Quartet (Allemagne)
 David REINHARDT Trio (France)
 Diknu SCHEENBERGER Trio (Autriche)
 Trio GARCIA (France)
 Ismael REINHARDT Trio (Allemagne)
 Lollo MEIER Quartet (Pays-Bas / Belgique)

Edition 2010 :

 Costel NITESCU Quartet
 Fapy LAFERTIN - Lollo MEIER Quartet
 VINTA SINTE
 Youen DERRIEN
 Matcho WINTERSTEIN Trio

 édition, du 19 au 26 mai 2012 :

 Alberto WEISS Quartet
 Ninine GARCIA
 MISTER DJANGO ET MADAME SWING
 Trio MUNDINE - Rocky GARCIA
 DI MAURO SWING
 Martin LUBENOV Orkestar
 Swan BERGER Trio
 Ioan STREBA
 Colloque sur "Les musiques tsiganes et le jazz", campus Belle-Beille de l'Université d'Angers.

Edition, du 14 au 16 mai 2014 :

 GIPSY UNITY
 GIMENEZ Trio
 Compagnie LA TRIBOUILLE

Voir aussi

Articles connexes 
 Culture en Maine-et-Loire
 Accroche-Cœurs
 Jazz manouche
 Musique tzigane

Liens externes 

 Magazine Vivre à Angers

Notes et références 

Musique tzigane
Festival de musique en Pays de la Loire
Festival en Maine-et-Loire
Musique à Angers